Соревнования по десятиборью у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 11 и 12 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в десятиборье являлся Эштон Итон из США. Он не защищал свой титул, так как в начале 2017 года объявил о завершении спортивной карьеры.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

На старт вышли 34 многоборца из 23 стран мира. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года Кевин Майер, считавшийся главным фаворитом соревнований после завершения карьеры Эштоном Итоном, одержал уверенную победу с лучшим результатом сезона в мире. Французский десятиборец вышел в лидеры уже после третьего вида, толкания ядра, и больше никому не отдал первую строчку. Вместе с ним на подиум поднялись два немецких спортсмена, Рико Фраймут (серебро) и Кай Казмирек (бронза). Эстонец Янек Ыйглане после пяти видов шёл на 13-м месте, однако благодаря удачному выступлению во второй день установил личный рекорд (8371 очко) и остановился в шаге от пьедестала.

Примечания

Ссылки 
 

десятиборье